Ruşi a következő települések román neve:
 Russ Hunyad megyében
 Ruşi Fehér megyében
 Ruşi Suceava megyében
 Rüsz Szeben megyében
 Ruşi Vaslui megyében